Crespinillo puede referirse a:
 el nombre común de la planta Sedum album;
 el nombre común de la planta Sedum sediforme